Le Championnat de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du 8 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Parcours 
24 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Bournemouth
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en mai 1972